Synfig — свободная программа, предназначенная для создания двумерной векторной анимации, созданная Робертом Кватльбаумом при участии Адриана Бентли.

История 
В самом начале Synfig был собственной платформой разработки для студии Voria (Voria Studios), ныне закрытой. В 2005 году исходный код Synfig был опубликован под лицензией GPL. Поскольку программа состоит из движка и графического интерфейса к нему, рендеринг файлов легко автоматизировать или перенести на мощный удалённый компьютер.

Цели 
Целью разработчиков является создание программы, способной создавать «анимацию кинематографического качества в условиях небольшого коллектива и ограниченных ресурсов». Synfig призван избавить художника от необходимости ручного выполнения фазовки, так что не нужно рисовать каждый кадр самостоятельно.

Возможности 
Программа способна имитировать мягкое затенение, используя нелинейную градиентную заливку областей, избавляя художника от необходимости затенять каждый кадр по отдельности. Кроме того, в программе есть множество других вычисляемых в реальном времени эффектов, которые можно применять к слоям или группам слоёв: радиальное размытие, коррекция цвета и пр., причём все эффекты применимы при любом используемом разрешении. Другие забавные возможности включают в себя управление и анимирование толщин линий на их индивидуальных контрольных точках, а также возможность связывать зависимые параметры различных объектов. Кроме того, Synfig поддерживает HDRI.

Кроссплатформенность 
Synfig был включен в состав Ubuntu Studio. Помимо этого, есть готовые сборки для различных дистрибутивов Linux, Mac OS X и Microsoft Windows. Лучше всего программа работает в Linux.

Форматы файлов 
Synfig хранит собственные данные в файлах с расширением SIF и с разметкой на XML, которые включают векторную графику, слои, описание эффектов, а также ссылаются на внешние растровые данные.

Программа умеет создавать видео в форматах Digital Video, AVI, Theora и MPEG, а также анимацию в MNG и GIF. Последовательность кадров можно также сохранять в отдельные файлы в форматах PNG, BMP, PPM и OpenEXR.

При помощи внешних приложений возможен импорт файлов SVG в собственный формат файлов Synfig.

См. также 
 Pencil

Ссылки 
 Официальный сайт
Документация 
 Введение в компьютерную анимацию (Synfig)
 Русские разработчики Synfig (Morevna)

Публикации 
 Интервью с Робертом Кватльбаумом
 Объявление об открытии исходного кода Synfig

Примечания 

GTK+
Свободные векторные графические редакторы
Компьютерная анимация
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Приложения, использующие GTK+
Кроссплатформенное программное обеспечение